Sambreville is een gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 28.000 inwoners. De gemeente ontstond in 1977 uit de fusies van zeven dorpen, aanvankelijk als "Basse-Sambre", vanaf 1978 als Sambreville. Sambreville ligt langs de Samber, tussen de steden Namen en Charleroi.

Kernen 

De gemeente bestaat uit zeven deelgemeenten. Het gemeentehuis staat in het centrale dorp Auvelais. Auvelais ligt net als Tamines en Moignelée nabij de Samber; zij vormen de centrale bebouwingsas door de gemeente. Ten zuiden liggen de dorpen Falisolle en Arsimont. Door lintbebouwing sluiten de kernen van de dorpjes op elkaar aan. In het noorden liggen de deelgemeenten Velaine en Keumiée, door een bos gescheiden van de rest. De kern van het kleine deelgemeente Keumiée vormt een geheel met die van Wanfercée-Baulet in de buurgemeente Fleurus.

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Verkeer 
Centraal door de gemeente, en door de deelgemeenten Auvelais en Tamines, lopen enkele oost-west-verkeersassen tussen Namen en Charleroi, langs de Samber. De spoorlijn tussen deze twee steden volgt de rivier en heeft stations in Auvelais en Tamines. Beide dorpen hebben vlak bij de rivier en de spoorweg een bedrijventerrein. Ook de N90 tussen Charleroi en Namen volgt de Samber, en vormt een centrale verkeersas door Sambreville, net ten noorden van de rivier. In het uiterste noorden van de gemeente, in Velaine, is er aansluiting op afrit 14 van de snelweg A15/E42. Van daaruit vertrekt de grootste noord-zuid-as door de gemeente, de N98, richting Philippeville.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
(*) 1976: PCB (3,03%), RW (3,75%) / 1982: UDRT (2,74%) / 1988: SEP (1,19%) / 1994: RL (0,87%) / 2000: AEC  (0,93%) / 2012: LEPEN (4,11%), Wallonie d'Abord! (2,11%) / 2018: La Droite (2,32%), Parti Populaire (4,34%)

Burgemeesters 
 1977-1980 Emile Lacroix
 1980-1981 Michel Waersen
 1981-2003 Jean Poulain
 2003-2006 Marcel Fisenne
 2007-heden Jean-Charles Luperto
 2014 Denis Lisélélé (waarnemend)

Externe links 
 Website van de gemeente

Plaats in Namen (provincie)